Giuseppe Garibaldi – generale, condottiero e patriota italiano
 Giuseppe Garibaldi – incrociatore corazzato della Regia Marina varato nel 1899
 Giuseppe Garibaldi – incrociatore leggero della Regia Marina varato nel 1936
 Giuseppe Garibaldi  – incrociatore lanciamissili entrato in servizio nel 1961 ottenuto dalla ricostruzione dell'incrociatore leggero varato nel 1936
 Giuseppe Garibaldi – portaeromobili della Marina Militare italiana varato nel 1983 con matricola C 551
 Classe Giuseppe Garibaldi – classe di incrociatori corazzati composta da 10 unità
 Trofeo Giuseppe Garibaldi – premio al vincitore nella sfida tra le nazionali di Francia e Italia nel torneo delle sei nazioni di rugby

Pagine correlate 
 Garibaldi (disambigua)
 Rifugio Giuseppe Garibaldi